Га́рдінер () — англійське прізвище, походить від  («садівник») як варіант написання.

Відомі носії:
 Алан Гардінер (; 1879—1963) — англійський єгиптолог і лінгвіст.
 Антуанетта Авріль Гардінер (, уроджена — Тоні Авріль Гардінер, ;  1941) — мати короля Йорданії Абдалли ІІ.
 Берт Гардінер (; 1913—2001) — канадський хокеїст, воротар.
 Герб Гардінер (; 1891—1972) — канадський хокеїст.
 Даррен Гардінер (;  1969) — австралійський пауерліфтер, параолімпійський медаліст (2004, 2008).
 Джейк Гардінер (;  1990 — американський хокеїст, захисник.
 Джеймс Гарфілд Гардінер (; 1883—1962) — канадський політичний діяч, 4-й прем'єр провінції Саскачеван.
 Джон Еліот Гардінер (;  1943) — англійський диригент; інтерпретатор музики бароко.
  (; 1820—1885) — президент Ліберії (1878—1883).
 Стівен Гардінер (;  1995) — багамський легкоатлет, олімпійський чемпіон (2020).
 Фредерік Ґардінер (; 1895—1983) — канадський політик, юрист і бізнесмен, перший президент Метрополії Торонто.
 Чарлі Гардінер (; 1904—1934) — канадський хокеїст, грав на позиції воротаря.

Примітки